Снук (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Снук, Джеймс (1879—1930) — американский ветеринар, двукратный олимпийский чемпион по стрельбе из пистолета.
 Снук, Сара (род. 1987) — австралийская актриса
 Снук, Сезар (1834—1898) — бельгийский коллекционер музыкальных инструментов, адвокат.
Составные фамилии
 Снук Гюрхронье, Христиан — нидерландский ориенталист, исламовед и путешественник.
См. также
 Снуки